Reignac puede referirse a 

 Reignac, comuna francesa situada en Charente.
 Reignac, comuna francesa situada en Gironda.

Otros 
Reignac-sur-Indre, comuna francesa situada en Indre-et-Loire.